Иван Сергеевич Кальницкий (23 июня 1923 — 27 сентября 2006) — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Тульчинского района Винницкой области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1971). Депутат Верховного Совета УССР 9—11 созыва.

Биография 
Родился 23 июня 1923 годa в селе Гранов Гайсинского района, Винницкой области в крестьянской семье. С сентября 1941 года служил рядовым в Красной армии, позднее возглавил подпольную организацию. С декабря 1942 по январь 1944 года — рядовой, политрук взвода и партизанского отряда имени Ленина Второй партизанской бригады, которая действовала на территории Винницкой и Киевской областей.

С марта 1944 по 1946 год — председатель колхоза имени Кирова села Гранов Гайсинского района Винницкой области.

В 1948 году вступил в ВКП(б).

С 1946 по 1962 год — председатель колхоза «III Интернационал», председатель колхоза имени Ленина села Петрашовка Шпиковского района (ныне — Тульчинский район) Винницкой области, директор Соколецкого мельничного объединения Винницкой области.

С 1962 по 1976 год — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС села Петрашовка Тульчинского района Винницкой области.

С 1976 по 1991 год — председатель укрупнённого колхоза имени XXV съезда КПСС села Печера Тульчинского района Винницкой области.

В 1978 году окончил экономический факультет Украинской сельскохозяйственной академии.

Избирался депутатом Верховного Совета УССР 9—11 созывов.

С 1991 по 1999 год — председатель частного сельскохозяйственного предприятия «Печера» села Печера Тульчинского района Винницкой области.

После выхода на пенсию проживал в селе Печера Тульчинского района, где скончался 27 сентября 2006 года.

Муж актрисы театра и кино Людмилы Алфимовой.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года
 Орден Ленина — дважды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Орден Богдана Хмельницкого 3 степени
 Заслуженный работник сельского хозяйства УССР
 Лауреат Почётной грамоты Президента Украины

Примечания

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. 11-е скликання — 1985 р.
 Герой Соціалістичної Праці І. С. Кальницький [Текст]: нарис / В. Д. Кобець. — Одеса : Маяк, 1975. — 84 с. : іл. — (Люди трудової слави).

Ссылки 
 Видатні люди краю.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Председатели колхозов
Члены КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС